Le client ou le consommateur a toujours raison ( en anglais) peut faire référence à :

Le client a toujours raison, une devise et un slogan populaires dans le domaine du commerce,
, une histoire de Sin City,
The Curtomer is Always Right (2006), un film sud-coréen.